Гуцу́лы (, , ) — субэтническая группа украинцев, проживающая в Карпатах на территории Покутья, Буковины и Марамуреша, поделённой между Украиной и Румынией. Хотя они имеют региональное гуцульское и национальное украинское самосознание, нередко в научных исследованиях рассматриваются как часть более широкой русинской этнической группы (прежде всего, гуцулы Раховского района) наряду с двумя другими группами из приграничного региона Закарпатья — бойками и лемками.

Проживают в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области Украины (Верховинский, Яремчанский, южные части Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Раховский район Закарпатской области). Территория Гуцульщины на Украине — 6,5 тыс. км², также она распространяется на приграничные районы Румынии, где проживают марамарошские гуцулы. Наряду с бойками и лемками считаются автохтонным населением Карпат.

По данным первой Всеукраинской переписи населения 2001 года, 21400 жителей Украины определили свою принадлежность к этнографической группе гуцулов. Всего по оценочным данным на Украине, в Румынии и других странах живут около 170 тыс. гуцулов.

Религия — Украинская грекокатолическая церковь и Украинская православная церковь.

Название 
Этимология слова «гуцул» берёт начало в румынском языке. Где «гуцу» сегодня является обозначением для болгар, но на ранних этапах видимо было обозначением славян в целом. В названии сохраняется историческая память о периоде готского владычества над славянскими территориями. Ровно также как в литовском языке Gudas является обозначением для белорусов..

Культурно-бытовые особенности 
Основными занятиями гуцулов издавна были: горно-пастбищное скотоводство, лесные промыслы, сплав леса по горным рекам, пчеловодство. Земледелие (главным образом садоводство и огородничество) имело второстепенное значение. Были развиты художественные промыслы (резьба и выжигание по дереву, инкрустация соломкой, производство кожаных и медных изделий, гончарство, ткачество), отчасти дожившие до наших дней.

Народный музыкальный инструмент гуцулов — тилинка (теленка), открытая флейта без игровых отверстий, из орешника или ивы. А также трембита — народный духовой музыкальный инструмент, род деревянной трубы длиной до четырёх метров, обернутой берёзовой корой, без вентилей и клапанов. Трембита использовалась для передачи сигналов на дальние расстояния — это начало сбора овец и скота для выгона на высокогорные пастбища, звучала в Рождество и ещё несколько раз в году. Чабаны в полонинах подавали сигналы о своём местонахождении с отарой в горах. В старину с её же помощью передавали сигнал тревоги и т. д. Кроме того, к традиционным музыкальным инструментам гуцулов относятся гармонь, цимбалы, сопилка (свирель), скрипка и дрымба (варган).

Крайне сильны у гуцулов клановые взаимоотношения, принцип старшинства в роду, землячество.

Язык 

На территории современной Украины основным средством общения гуцулов являются гуцульские говоры, в настоящее время распространяется также украинский литературный язык, в Румынии говорят как на гуцульских говорах, так и на румынском языке.

Для гуцульских говоров характерны схожие с остальными галицко-буковинскими, а также с русинскими говорами падежные окончания имён женского рода в форме творительного падежа единственного числа: жінка — жінков [жiнкоў] (укр. литер. жінкою).

История 
В 1918 году гуцулы создали просуществовавшую недолгое время Гуцульскую республику.

До 1945 года гуцулы были разобщены. До Первой мировой войны они находились в составе Австро-Венгрии: часть гуцульских земель входила в состав Австрии, а часть — в состав Венгрии (с 1867 года), а после 1920 года гуцульские земли находились под властью Польши, Румынии и Чехословакии. В 1939 году территория Гуцульщины (кроме Южной Мараморощины, оставшейся в составе Румынии) была включена в состав УССР.

В кинематографе 
 Песня про Довбуша — художественный фильм 1941 года, работу над которым прервала война (сценарист Л. Дмитерко, режиссёр И. Кавалеридзе).
 Олекса Довбуш — художественный фильм 1960 года, снятый по сценарию предыдущего (режиссёр В. Иванов).
 Аннычка — чёрно-белый художественный фильм 1968 года режиссёра Бориса Ивченко, снятый на киностудии им. А. Довженко.
 Тени забытых предков — художественный фильм 1964 года по мотивам одноимённой повести Михаила Коцюбинского (режиссёр С. Параджанов), «Киностудия им. А. Довженко».
 Трембита — художественный фильм, советская музыкальная кинокомедия 1968 года по одноимённой оперетте Юрия Милютина.
 Белая птица с чёрной отметиной — художественный фильм 1972 года, режиссёр Ю. Ильенко, соавтор сценария и композитор И. Миколайчук.
 Каменная душа — художественный фильм 1989 года о жизни опришков на Гуцульщине в XIX веке.
 Последний москаль — украинский комедийный телесериал производства телекомпании «1+1».

См. также 
 Гурали
 Русины
 Бойки
 Гуцульская сецессия
 Чуга (одежда)

Примечания

Литература 
 3 етнографічних спостережень С. М. Коваліва («Гуцули»), «Народна творчість та етнографія», 1959, № 4
 Шухевич В. Гуцульщина. — Львов, 1901.
 3еленін Д. К. Про київське походження карпатських українців — гуцулів, в кн.: Українська етнографія. К., 1958.
 Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов, Москва: Советский художник, 1980. 52с.+185 илл.
 Брутер В. Украинцы Южной Буковины: проблемы и ориентиры Сб. научных конференций «Трансграничное сотрудничество Украины, Молдовы и Румынии», сен.-окт. 2000.

Ссылки 

 Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покуття | Коломыя, Ивано-Франковськая область, Украина 
 Российский музей этнографии: украинцы-гуцулы
 Российский музей этнографии: Одежда украинцев-гуцулов
 Гуцульщина, Косівщина
 Яремче

Субэтносы украинцев
Гуцулы